Foucherans (Doubs)
 Foucherans (Jura)